Jurčenko () je ukrajinské patronymické příjmení pocházející z rodného jména Jurij (). K nositelům patří:

 Denys Jurčenko (* 1978), ukrajinský atlet, tyčkař
 Ihor Jurčenko (* 1960), sovětský a ukrajinský fotbalista
 Mykola Jurčenko (* 1966), sovětský a ukrajinský fotbalista

Ukrajinská příjmení